Панасю́к Мико́ла Іва́нович:

 Панасюк Микола Іванович (1946, Тростянчик) — агроном, заслужений працівник сільського господарства України.
 Панасюк Микола Іванович (1948) — український графік.